Miejscowości w USA:
 Wade – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson
 Wade – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Wade – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Wade (ang. Wade Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Wade (ang. Wade Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Wade (ang. Wade Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
Osoby:
 Dwyane Wade – koszykarz amerykański
 Jason Wade – piosenkarz amerykański
 Jessica „Jess“ Wade (ur. 1988) – brytyjska fizyczka aktywnie angażująca się w kampanie na rzecz równości płci w nauce, redaktorka wielu haseł Wikipedii
 John Francis Wade – angielski kompozytor